Leptotocepheus är ett släkte av kvalster. Leptotocepheus ingår i familjen Tetracondylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Leptotocepheus